Helleberg ist der Name von Bergen und Höhenzügen:

 Helleberg (), Höhenzug im Leinebergland, in den Landkreisen Hildesheim und Northeim, Niedersachsen 
 Helleberg (Elfas) (), höchster Berg im Elfas, im Landkreis Holzminden, Niedersachsen 
 Helleberg (Erzgebirge), Berg im Erzgebirge, im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen 
 Helleberg (Westerwald) (), Berg im Westerwald, im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz 

Helleberg ist der Familienname von Personen:
 Bo Helleberg (* 1974), dänischer Ruderer
 Jessica Helleberg (* 1986), schwedische Handballspielerin
 Maria Helleberg (* 1956), dänische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Hellberg
 Hellersberg
 Hellsberg